Ez a lista az Amerikai Egyesült Államok tagállamait és tengerentúli területeit tartalmazza teljes termékenységi arányszám szerint.

Források

Teljes termékenységi arányszám
Születési arányszám